Rowo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rowo (administrativ by i Indonesien, lat -7,24, long 110,16), Jawa Tengah, 
 Desa Rowo (administrativ by i Indonesien, lat -7,81, long 109,83), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar